Buitrago kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Buitrago del Lozoya (kommunhuvudort), Madrid, Provincia de Madrid, 
 Buitrago (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Soria, 

Robotskapade Spanienförgreningar